Флаг внутригородского муниципального образования поселение Ки́евский в городе Москве — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 ноября 2006 года как флаг муниципального образования городское поселение Киевский Наро-Фоминского муниципального района Московской области (с 1 июля 2012 года — внутригородское муниципальное образование поселение Киевский в городе Москве) и 8 декабря 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2730.

Флаг составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг городского поселения Киевский представляет собой прямоугольное зелёное полотнище (отношением ширины к длине 2:3) несущее два голубых равнобедренных треугольника, основания которых лежат на боковых краях вплотную к нижнему краю (ширина основания 4/9 ширины полотнища), со сходящимися остриями; поверх верхних граней треугольников — два перекрещённых молота на длинных рукоятях, на которых стоят два сообращённых и обернувшихся белых, с чёрными полосами на головах, бекаса, правый — с опущенным клювом, левый — с поднятым».

Обоснование символики 
Основой городского поселения Киевский является одноимённый рабочий посёлок, построенный для рабочих и служащих станции Бекасово-Сортировочное — крупнейшего железнодорожного узла не только в Москве, но и в Европейской части России.

Бекасы, стоящие на железнодорожных обходческих (путейных) молотках, указывают на название станции Бекасово.

Расположение фигур бекасов аллегорически показывает встречу и отправку железнодорожных составов: бекас с поднятым клювом — ожидание встречи, а бекас с опущенным клювом — грусть расставания.

Положенные крест на крест железнодорожные молотки символизируют труд работников станции Бекасово-Сортировочное.

Перекрестье на флаге аллегорически показывает железнодорожные стрелки, разводящие в разные стороны железнодорожные пути от станции Бекасово-Сортировочное.

Зелёный цвет полотнища — цвет, часто применяемый для покраски вагонов, локомотивов и другой железнодорожной техники (даже спортивное общество железнодорожников «Локомотив» также имеет на своём флаге зелёный цвет).

Бекас, как болотная птица, в сочетании с лазурными клиньями — символизирует многочисленные небольшие озерца и болотца, расположенные среди лесов поселения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, постоянства, творчества, уважения, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания 

Флаги с изображением птиц
Флаги с изображением молота